Гао Яньчжі (;  10 грудня 1980) — китайська борчиня вільного стилю, дворазова бронзова призерка чемпіонатів світу, бронзова призерка Східноазійських ігор, срібна призерка Кубку світу, срібна призерка чемпіонату світу серед студентів.

Життєпис 
 
Боротьбою почала займатися з 1999 року. Гао Яньчжі завершила спортивну кар'єру незадовго до того, як жіноча боротьба була включена до Олімпійських видів спорту.
 
Виступала за спортивну школу Шаньдуну. Тренер — Сунь Шулін.

Спортивні результати на міжнародних змаганнях

Виступи на Чемпіонатах світу

Виступи на Східноазійських іграх

Виступи на Кубках світу

Виступи на інших змаганнях

Джерела

Посилання 
 
  

Китайські борчині вільного стилю
Персоналії:Шаньдун